Mount Thor (Canada)
 Mount Thor (Alaska)
 Mount Thor (Antarctica)
 Thor, een vulkaan op Jupiter's maan Io